
Aye eller Ayé kan syfta på:

 Ayé (musikalbum) av Angélique Kidjo

Geografi

Belgien 

 Aye (ort i Belgien), Vallonien, Province du Luxembourg,

Kanada 
 Aye Mountain

Nigeria 

 Aye River (Nigeria),

Se även 
 Aye-aye är ett annat namn för fingerdjur

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar